Le tendon rotulien relie la face inférieure de la rotule au tibia. Il permet la transmission au tibia de l'action exercée par le muscle quadriceps sur la face supérieure de la rotule. Le tendon rotulien est une épaisse et puissante structure fibreuse, dont les dimensions chez l'humain sont en moyenne de  d'épaisseur et de  de largeur.

Muscle du membre inférieur
Genou